Де́ннис Буцика́рис (; род. 21 декабря 1952, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — американский характерный актёр театра, кино и телевидения. Также озвучивает аудиокниги. Лауреат двух премий «Obie‎» (1985, 1992) и восьми премий «». Номинировался на премию «CableACE» (1996). Первый американский актёр, исполнивший роль Моцарта в спектакле «Амадей» на Бродвее.

Биография 
Родился в семье грека и еврейки.

С детства проявлял интерес к искусству, впервые выступил на сцене еще в школе. В кино дебютировал в 1980 году, в фильме «Мститель». Российскому зрителю известен по ролям в сериалах «Менталист», «Бесстыдники», «Элементарно».

По окончании  (Амхерст, Массачусетс) гастролировал по стране с классическими постановками в составе профессиональной театральной компании «» Джона Хаусмана.

Озвучил более 140 аудиокниг

Личная жизнь 
В 1982—2002 годах был женат на актрисе Деборе Хедвалл, от брака с которой имеет двоих детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 

Киноактёры США
Выпускники Хэмпширского колледжа